Z-Klasse steht für:

 W- und Z-Klasse, britische Zerstörerklasse
 Vereenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij Z-Klasse, niederländische Schiffsklasse
 Z class, Fahrzeugtyp der Straßenbahn Melbourne, siehe Straßenbahn Melbourne #Z-class